Capiot ist der Familienname folgender Personen:

 Amaury Capiot (* 1993), belgischer Radrennfahrer
 Johan Capiot (* 1964), belgischer Radrennfahrer